Erik De Sutter (1964), Belgisch norbertijn
 Ignace de Sutter (1911-1988), Belgisch componist
 Jules De Sutter (1895-1970), Belgisch kunstschilder
 Koen De Sutter (1966), Vlaams acteur
 Petra De Sutter (1963), Belgisch medicus
 Ria de Sutter-Besters (1941), Nederlands politicus
 Tom De Sutter (1985), Belgisch voetballer

Zie ook 
 Sutter (doorverwijspagina)